San Quilico désigne un saint qui aurait tué le serpent/dragon représentant le diable à San-Lorenzo et a donné son nom à plusieurs lieux et monuments en Corse :
La piève de San Quilico dans le Nebbio ;
Le col de San Quilico sur la RT 20 entre Corte et Ponte-Leccia ;
La chapelle San Quilico à Cambia.

Voir aussi 

 

Corse
Homonymie